Хогланд:

 Хогланд, Герман (1891—1955) — чемпион мира по международным шашкам.
 Хогланд, Грег — автор работ в области компьютерной безопасности и компьютерного хакинга.
 Хогланд, Джеффри (род. 1993) — нидерландский велогонщик, олимпийский чемпион.
 Хогланд, Джимми Ли (род. 1940) — американский журналист, дважды лауреат Пулитцеровской премии.
 Хогланд, Малон Буш (1921—2009) — американский биохимик.
 Хогланд, Шак (1896—1968) — нидерландский футболист, игравший на позиции полузащитника.